L'alba – film italiano del 1990 diretto da Citto Maselli
 L'Alba – quotidiano risorgimentale toscano 1847

Musica 
 L'alba – album di Riccardo Cocciante del 1975
 L'alba – album dei La Crème del 2003
 L'alba – singolo di Nathalie del 2006